Stilbospora är ett släkte av svampar. Stilbospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stilbospora